BBG peut faire référence à :
  ;
  ;
  ou Guided missile battleship  (théoriquement seulement, jamais assigné), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 bloc de branche gauche, selon la liste des abréviations en médecine ;
 boîtier bris de glace, un appareil mural de sécurité permettant le déclenchement d'une alarme (couleur rouge), l'ouverture d'une issue de secours (couleur verte)... actuellement la glace est remplacée par une membrane déformable.